est le dixième empereur du Japon à apparaître sur la traditionnelle liste des empereurs.
Aucune date certaine ne pouvant lui être attribuée, il est considéré par les historiens comme un « empereur légendaire ». La tradition lui attribue cependant des dates de vie de -148 à -30 et situe son règne à partir de -97.

Selon le Kojiki et le Nihon shoki, il était le second fils de l'empereur Kaika. Il a fondé plusieurs temples importants dans la province de Yamato, dont le premier sanctuaire consacré à Amaterasu, développé l'agriculture, fondé la première administration, envoyé des généraux pour soumettre des provinces et vaincu un prince qui s'était retourné contre lui.

Certains historiens l'assimilent à l'empereur Jinmu et considèrent que la légende attribuée à Jinmu était originellement basée sur la vie de Sujin. D'autres érudits affirment que sa légende reflète le changement de dynasties et de pouvoirs dans la province de Yamato. Louis Frédéric note à ce sujet qu'il est « vraisemblable que tous les souverains antérieurs à Sujin Tennô soient tout simplement mythiques. »

Références 
  

 

Empereur du Japon
Sujin
Sujin
Empereur légendaire du Japon